Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Estoril Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 21 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 23. bis 25. April 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Oeiras